Azeredo (sobrenome)

Pessoas
Azeredo da Silveira, diplomata brasileiro
Baltasar de Azeredo, médico e humanista português
Eduardo Azeredo, político brasileiro e um dos relatores do projeto de lei 89/2003
Renato Mário de Avelar Azeredo, político brasileiro

Outros
Lei Azeredo, nome popular pelo qual ficou conhecido o PLC 83/2003, projeto de lei que teve Eduardo Azeredo como um de seus relatores
Parque Ecológico Renato Azeredo
Rodovia Renato Azeredo